Het tennistoernooi US Open werd in 2000 bij de mannen voor de 120e keer gehouden. De als zesde geplaatste Rus Marat Safin won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaan Pete Sampras met 6-4, 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2000